Pluvigner (en bretó Pleuwigner) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 6.315 habitants. El 9 de novembre de 2006 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg. A l'inici del curs 2007 el 9,4% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Job Le Bayon, dramaturg bretó del .

Agermanaments 
  Cahirciveen (Irlanda), des de 1984

Referències 

Municipis del districte d'An Oriant